Ба́бье ле́то ( Марфино лето,  индейское лето) — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год.

Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, бабье лето — это начало осени (обыкновенно ), когда по воздуху носятся белые нити.

По словарю В. Даля, начало бабьего лета было связано с народными праздниками и начиналось в день Симеона-летопроводца , и заканчивалось на Осенины ; или в день Воздвиженья .

Сроки и продолжительность 
Бабье лето — продолжительный период устойчивой, сухой и умеренно теплой погоды с большим суточным ходом температуры, когда ночью уже не лето, а днем ещё не осень. Как правило, такие условия складываются на севере Европейской территории России в первой половине сентября, в средней полосе России — во второй половине сентября, на юге — в октябре и обусловлены распространением на восток максимально развитого Азорского антициклона.

Продолжительность погожих дней «бабьего лета» бывает различная — так же, как и время его начала.
Обычно это одна-две недели (два-три естественных синоптических периода), приходящиеся на середину сентября вплоть до начала октября. В Центральном районе Европейской части России начало «бабьего лета» — 14 сентября. В Европе и Северной Америке этот период наступает позже, в конце сентября или в 1-й половине октября. На юге Дальнего Востока бабье лето наступает в начале октября. На юге Сибири резкое потепление часто наступает в конце сентября — начале октября. На Европейской части России и Белоруссии в середине октября часто наступает потепление до +15..+20 °С (на 3—7 дней). На Украине же бабье лето наступает раньше и заканчивается позже.
Согласно Толковому словарю Даля, «бабье лето» (Марфино лето) начинается в день Симеона-летопроводца (Семён-день) , и заканчивается в Осенины (Аспосов день) ; или в день Воздвиженья . Также, у Даля встречается молодое «бабье лето», имеющее место с  — праздник Успения по  — Головосек.

Бабье лето в искусстве 

Классик русской поэзии Ф. Тютчев посвятил поре бабьего лета следующие строки.
 Есть в осени первоначальной
 Короткая, но дивная пора —
 Весь день стоит как бы хрустальный,
 И лучезарны вечера…
 
дальше

У Ольги Берггольц имеется одноимённое стихотворение:
 Есть время природы особого света,
 неяркого солнца, нежнейшего зноя.
 Оно называется бабье лето
 и в прелести спорит с самою весною.
 дальше

Поэт Л. Васюкович также написал о бабьем лете:
 Бабье лето нас поит дурманом,
 Навевая сказочные сны.
 Поддаемся мы его обманам,
 Только в этом нет ничьей вины
 дальше
Также известные строки:
На нитях тоньше паутинки приносят осень паучки

Из современного искусства широко известен хит 1990-х гг. «Бабье лето».
 Бабье лето,
 Ты обманешь как всегда
 Эту осень, злую осень.
 Бабье лето — наша радость и беда,
 Куда ты зовёшь, куда?

Песня «Бабье лето» А. Лобановского
 Осень катится, осень катится, в ноги катится.
 Листья маются, листья маются под дождём.
 Бабье лето нам, бабье лето нам, ох, не нравится —
 Мы весну с тобой, мы весну с тобой подождём.
 дальше

Песня «Бабье лето» в исполнении В. Высоцкого (слова — Игорь Кохановский).
 Клёны выкрасили город
 Колдовским каким-то цветом,
 Это значит очень скоро
 Бабье лето, бабье лето.
 Это значит очень скоро
 Бабье лето, бабье лето.
«L’Été indien» — песня французского певца Джо Дассена, 1975.

Народные приметы 
 От выезда в Семён-день лошади смелеют, собаки добреют и не болеют.
 Осенины — вторая встреча осени.
 Бабье лето ненастно — осень сухая, бабье лето сухое — осень мокрая.
 Много тенетника (осенняя паутина, летающая по воздуху) на «бабье лето» — к ясной осени и холодной зиме.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Фестиваль авторской песни «Бабье лето», Томск
 Фестиваль женской поэзии «Бабье лето», Новый Оскол
 Бабье лето, «Чёрный Лукич»

Климат
Метеорология
Народный календарь восточных славян